Peter Howitt kan syfta på

Peter Howitt (regissör), en brittisk filmregissör och skådespelare
Peter Howitt (nationalekonom), en kanadensisk nationalekonom
 Peter Howitt (scenograf), en brittisk scenograf